Columbarium bermudezi är en snäckart. Columbarium bermudezi ingår i släktet Columbarium och familjen Columbariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
bermudezi